Greenhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Greenhouse (1916–2011), US-amerikanischer Cellist und Hochschullehrer 
 Martha Greenhouse (1921–2013), US-amerikanische Schauspielerin 

Greenhouse steht für:

 Greenhouse (Album), Musikalbum von Yellowjackets (1991)
 Operation Greenhouse, US-amerikanische Kernwaffentestserie

Siehe auch:
 Green House
 Green:house